Тунисская Профессиональная лига 1 1985/1986 () — 31-й сезон чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости в 1956 году.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1985/86 на сайте rsssf.com 

1985/1986
Тунис
Тунис
1985 год в Тунисе
1986 год в Тунисе